Maxime Barthelmé, né le  à Sartrouville, est un footballeur français qui évolue au poste de milieu de terrain à l'En avant Guingamp.

Biographie 

Il est formé au Racing Club de France où il joue quelques matches de CFA.

En août 2011, le FC Lorient souhaite le prêter. Il effectue alors un essai au Stade Lavallois, qui ne donnera pas suite.

Le , Barthelmé marque son premier but en Ligue 1 lors du match comptant pour la  face à l'ES Troyes AC (2-2).

Le , Barthelmé est victime d'une blessure au genou qui l'éloigne des terrains pour le reste de la saison. Après avoir repris avec la réserve, il fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 le  au Moustoir face au RC Lens dans le cadre de la  de Ligue 1, en rentrant à la place de Yann Jouffre.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Racing Club de France
Joueur du FC Lorient
Joueur du Paris FC
Joueur de LB Châteauroux
Joueur de l'ES Troyes AC
Joueur de l'En avant Guingamp
Naissance en septembre 1988
Naissance à Sartrouville